Walt Whitman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walt Whitman House (New Jersey), NRHP-ID 66000461
 Walt Whitman House (New York), NRHP-ID 85002549